Happy New Year steht für:

 Happy New Year (Lied), Popsong von ABBA (1980)

Filme:
 Happy New Year (1987), US-amerikanischer Spielfilm von John G. Avildsen
 Happy New Year (2008), Schweizer Spielfilm
 Happy New Year (2011), US-amerikanischer Spielfilm
 Happy New Year – Herzensdiebe, indischer Bollywoodfilm (2014)
 Happy New Year, Colin Burstead., britischer Spielfilm (2018)